Oceanodroma  è un genere di uccelli della famiglia Hydrobatidae.

Tassonomia 
Il genere comprende le seguenti specie:
 Oceanodroma microsoma () – uccello delle tempeste minuto
 Oceanodroma tethys () – uccello delle tempeste cuneato
 Oceanodroma castro () – uccello delle tempeste di Castro
 Oceanodroma monteiroi  – uccello delle tempeste di Monteiro
 Oceanodroma jabejabe () – uccello delle tempeste di Capo Verde
 Oceanodroma monorhis () – uccello delle tempeste di Swinhoe
 Oceanodroma leucorhoa () – uccello delle tempeste codaforcuta
 Oceanodroma socorroensis  – 
 Oceanodroma cheimomnestes  – 
 Oceanodroma markhami () – uccello delle tempeste di Markham
 Oceanodroma tristrami  – uccello delle tempeste di Tristram
 Oceanodroma melania () – uccello delle tempeste nero
 Oceanodroma macrodactyla  – uccello delle tempeste di Guadalupe
 Oceanodroma matsudairae  – uccello delle tempeste di Matsudaira
 Oceanodroma homochroa () – uccello delle tempeste cenerino
 Oceanodroma hornbyi () – uccello delle tempeste dal collare
 Oceanodroma furcata () – uccello delle tempeste forcuto

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Hydrobatidae